Jewlaschewo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Jewlaschewo (Pensa), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Pensa

 Jewlaschewo (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Jewlaschewo (Mordwinien), Dorf in der Republik Mordwinien
 Jewlaschewo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda